Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 1995–1996. Na de promotie in het voorjaar van 1993 was de club onder leiding van oud-international Kevin Keegan achtereenvolgens als derde en zesde geëindigd in de Premier League.

Dankzij de miljoenen van clubeigenaar John Hall kon Newcastle zich flink roeren op de transfermarkt. De club uit Noord-Engeland gaf in de zomer ruim 16 miljoen pond uit voor onder anderen Les Ferdinand (Queens Park Rangers), David Ginola (Paris Saint-Germain) en Warren Barton (Wimbledon FC). Later werden ook de Colombiaanse spits Faustino Asprilla (in januari overgenomen van FC Parma) en de Engelse middenvelder David Batty (in maart losgeweekt bij landskampioen Blackburn Rovers) aangetrokken.

Mede dankzij de miljoeneninjectie kende Newcastle een uitstekende eerste seizoenshelft. De club ging rond kerstmis alleen aan de leiding en had een voorsprong van tien punten op de achtervolgers. In januari werd deze uitgebouwd naar twaalf. Toch wist Manchester United de ploeg van Keegan te achterhalen op de ranglijst: door een 2-0 nederlaag bij Arsenal FC op 23 maart 1996 door treffers van Scott Marshall en Ian Wright moest Newcastle de koppositie afstaan aan Manchester United. Newcastle eindigde uiteindelijk als tweede in de eindrangschikking, op vier punten  achter het elftal van Alex Ferguson, dat de titel overnam van Blackburn Rovers.

In het toernooi om de FA Cup was de derde ronde meteen het eindstation voor Newcastle United. Chelsea won over twee wedstrijden, zij het pas na het nemen van strafschoppen. In de strijd om de Football League Cup ging Newcastle United pas in de kwartfinales onderuit. Daarin was Arsenal met 2-0 te sterk.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 1995/96 en op de tweede plaats eindigden in de eindrangschikking.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

1996
Newcastle United FC